Storm može značiti
Storm - engleska riječ za oluju
Storm (Marvel Comics) - fiktivna junakinja u stripovima koje izdaje Marvel Comics 
Storm (album) - album grupe Theatre of Tragedy
Storm (Tuzla), heavy metal sastav iz Tuzle, prijašnjeg imena Southern Storm
Storm (Donna Harkness), članica američkog rap sastava Outlawz

es:Tormenta (desambiguación)